«Авиастар» (Филиал ПАО "Ил" - Авиастар) — авиастроительный завод в Ульяновске, входит в структуру Объединенной авиастроительной корпорации.                                                                                                                                                                                         

Специализируется на производстве транспортных самолётов Ил-76МД-90А, самолётов-топливозаправщиков Ил-78М-90А, сервисном обслуживании транспортных самолётов Ан-124 «Руслан». Участвует в кооперации по производству нового среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21, лёгкого транспортного самолёта Ил-112В, регионального самолёта Ил-114-300. Предприятие осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиационной техники.

Производственные мощности «Авиастара» позволяют выпускать до полусотни самолётов в год. До 2004 года на предприятии выпускались тяжёлые военно-транспортные самолёты Ан-124 «Руслан» из задела, накопленного в советское время. Предпринимались попытки возобновить полноценное производство, однако они не увенчались успехом.

Из-за вторжения России на Украину, завод находится под санкциями США, Украины, Японии и Новой Зеландии.

История 

На основании распоряжения Совета Министров СССР № 1784-рс от 5 августа 1 сентября 1975 года выпущен приказ Министерства авиационной промышленности № 350ч «О строительстве в Ульяновске авиационного промышленного комплекса».                                                                                                                                                                                                

Геодезическая разбивка главных корпусов и цехов завода и жилого массива осуществлялась на левом берегу Волги, на плодородных полях Чердаклинского района. Официально датой создания Ульяновского авиационного промышленного комплекса считается 10 июня 1976 года.                                                                                                                                                                       

В период с 1977 года по 1980 год был введён первый пусковой комплекс и разработана документация на производство самолёта Ан-124 «Руслан».

В 1983 году был построен и принят в эксплуатацию испытательный аэродром завода, получивший название «Ульяновск-Восточный»; взлётно-посадочная полоса аэродрома — одна из самых длинных в мире (5000 м). В настоящее время на базе данного аэродрома функционирует международный аэропорт.

В январе 1985 года, в целях увековечения памяти Устинова Дмитрия Фёдоровича, постановлением Совета министров СССР, присвоено имя Д. Ф. Устинова Ульяновскому авиационному промышленному комплексу.

30 октября 1985 года состоялся первый полёт выпущенного заводом транспортного самолёта Ан-124 «Руслан».

С 1986 года по 1990 год производилась сдача первой очереди завода, также в производство был запущен пассажирский самолёт Ту-204, первый из которых поднялся в воздух 17 августа 1990 года.

В 1992 году УАПК(о) имени Устинова был преобразован в акционерное общество «Авиастар».

12 февраля 1993 года был выпущен первый магистральный грузовой самолёт Ту-204С с двигателями ПС-90А. Самолёт этого же типа только с двигателями «Rolls-Royce» был представлен 11 июня 1993 года на международной выставке в Ле Бурже, Франция.

В 2000 году все модификации пассажирских и грузовых самолётов семейства Ту-204: Ту-204-100, Ту-204С, Ту-204-120, Ту-204-120С — были сертифицированы АСЦ АР МАК.

В 2001 году на международной выставке «МАКС-2001» президент России Владимир Путин посетил самолёт Ту-204-100 (64020).

В 2002 году ЗАО «Авиастар-СП» принимало участие в международном авиационном салоне в английском городе Фарнборо.

В 2004 году самолёт Ту-204-300 под заводским номером 64026 совершил первый беспосадочный испытательный полёт во Владивосток. Также были переданы в эксплуатацию самолёты Ан-124-100 «Руслан» для авиакомпаний «Волга-Днепр» и «Полёт».

В 2005 году самолёт Ту-204-300 был сертифицирован и представлен на «МАКС-2005». Авиакомпании «Владивосток Авиа» передано в эксплуатацию 6 таких самолётов.

В 2007—2008 годах проведена модернизация предприятия: Савёловский машиностроительный завод машиностроительного дивизиона компании «Бородино (компания)» изготовил 7 единиц фрезерного оборудования на общую сумму 77 млн рублей.                                                                                                                                                                                             

03 июня 2008 года Ту-204-100В с номером 64043 передан авиакомпании Red Wings Airlines, став первым самолётом в серии по специальному заказу компании «Ильюшин Финанс» и 35-м Ту-204, произведённым на «Авиастаре».

В 2010 году организовано производство модернизированного самолёта Ту-204СМ. Произведено два самолёта.

В 2010—2012 годах проведена подготовка к производству и испытаниям глубоко модернизированных самолётов Ил-76.

4 октября 2012 года состоялся первый демонстрационный полёт лётного образца самолёта Ил-76МД-90А в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина. В этот же день был подписан контракт на поставку 39 самолётов для Министерства обороны России. Сумма контракта составила почти 140 млрд рублей.

К середине 2010-х годов на предприятии развёрнуто серийное строительство самолётов Ил-76МД-90А.

21 ноября 2014 года первый транспортный самолёт был передан заказчику.

По состоянию на 2016 год деятельность концентрируется, главным образом, на проектах Ил-76МД-90А, Ил-78М-90А, МC-21, SSJ100 и Ан-124, перспективный проект для завода — производство нового лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В. Принято решение о прекращении производства авиалайнеров семейства Ту-204 на «Авиастаре».

За 2020 год АО «Авиастар-СП» изготовило 3 самолёта Ил-76МД-90А.

18 декабря 2020 года стало известно о подписании между АО «Авиастар-СП» и Министерством обороны Российской Федерации государственного контракта на поставку десяти самолётов-заправщиков Ил-78М-90А.

Собственники и руководство 
Управляющий директор АО «Авиастар-СП» — Шереметов Сергей Константинович, председатель совета директоров — Никулин В. В.

Единоличный исполнительный орган (управляющая организация) — ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина».

Деятельность 
В производственном комплексе реализован широкий спектр технологических операций: от штамповки и механообработки до окончательной сборки и испытаний авиационной техники.

В АО «Авиастар-СП» совместно с ОАО «ИЛ» и «ОАК-Транспортные самолёты» реализуется новый проект по выпуску тяжёлого транспортного самолёта Ил-76МД-90А, модификации самолёта Ил-76, одного из самых успешных и популярных авиалайнеров в истории международной грузовой авиации. Внешне самолёт напоминает своего предшественника, но, тем не менее, в конструкцию нового ВС внесены существенные изменения: модернизированы конструкции крыла, центроплана, усилено шасси, установлены модернизированные двигатели. Существенно изменён бортовой радиоэлектронный и навигационный комплекс, в состав которого включено современное цифровое оборудование.

На предприятии ведётся производство перспективного топливозаправщика Ил-78М-90А на основе Ил-76. Министерство обороны России планирует использовать самолёт не только для заправки ВС, но и для перевозки грузов, ликвидации пожаров. Это будет принципиально новое воздушное судно.

На АО «Авиастар-СП» производится сервисное обслуживание и глубокая модернизация воздушных судов семейства Ан-124 («Руслан»).

Кроме того, АО «Авиастар-СП» участвует в кооперации по производству перспективного среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21. Основные компоненты, изготавливаемые АО «Авиастар-СП»: сборка центроплана и оперения, изготовление люков и дверей, панелей фюзеляжа, отсека Ф5, отсека ВСУ, высокоресурсного трубопровода, установка интерьера.

Совместно с Воронежским авиационным заводом АО «Авиастар-СП» участвует в новом масштабном проекте по подготовке производства лёгкого транспортного самолёта Ил-112В. Согласно кооперации, АО «Авиастар-СП» производит панели на отсеки фюзеляжа Ф-1, Ф-2, Ф-3, люки и двери.

АО «Авиастар-СП» принимает участие в реализации проекта «Региональный самолёт Ил-114-300»: на площадке АО «Авиастар-СП» изготавливаются в сборе панели фюзеляжа для Ил-114-300 (обшивка, стрингеры, обода, компенсаторы), люки и двери.

Интересный факт 
 Построенное в 1977-83 годах 19-этажное здание администрации и инженерного центра завода (корпус № 45) высотой 85 метров — до сих пор является самым высоким зданием в Ульяновской области.

См. также 
 Список авиационных заводов России

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АО «Авиастар-СП» 
 Официальная страница АО «Авиастар-СП» в Instagram

Здания и сооружения Ульяновска
Авиастроительные компании России
Предприятия Ульяновской области
Предприятия авиационной промышленности СССР
Объединённая авиастроительная корпорация
Предприятия Ульяновска
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину